Undercover kan henvise til:

 Undercover (musikgruppe) – dance-gruppe fra Storbritannien
 Undercover (film) – dansk komediefilm fra 2016 af Nikolaj Peyk
 Undercover (album) – album fra 1983 fra The Rolling Stones
 Undercover (Ministry album) – album af Ministry